Синельникова Алла Миколаївна — українська радянська діячка
 Синельникова Марія Давидівна (1899—1993) — радянська актриса театру та кіно. Народна артистка РРФСР (1969).
 Синельникова Лара Миколаївна — український філолог
 Синельникова Олена — генеральний продюсер «Орел і решка» і директор студії «TeenSpirit»